

Miejscowości na Ukrainie 
 Nowostawce (obwód chmielnicki)
 Nowostawce (obwód lwowski)
 Nowostawce (obwód rówieński)
 Nowostawce (obwód tarnopolski)
 Nowostawce – obecnie cz. wsi Czarnokońce Małe, (obwód tarnopolski)

Przypisy